Zenon Wachlowski (1874-), lekarz, oficer
 Zenon Wachlowski (1905-1940), prawnik, ofiara zbrodni katyńskiej